Ліга Умаглесі 2003—2004 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобув ВІТ Джорджія.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Грузії 2003—2004.
2. Клуб Сіоні рішенням Грузинської футбольної федерації був виключений з єврокубків на наступний сезон після зіткнення вболівальників та напад на арбітра зустрічі у золотому матчі з ВІТ Джорджія. Також стадіон був дискваліфікований на 10 матчів і накладений штраф у 10000 ларі.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|30 травня 2004

|}

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 травня 2004

|}
Клуб Горда-2000 переміг у матчі плей-оф, але не перейшов до Ліги Умаглесі у наступному сезоні.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2003–2004
Грузія
Грузія
2003 у Грузії
2004 у Грузії
2003 у грузинському спорті
2004 у грузинському спорті